Le sylvaner désigne généralement un vin blanc fait à partir du raisin du cépage éponyme mais, selon le contexte, il peut désigner :

Un cépage 
 le sylvaner, un cépage blanc originaire d'Europe centrale ;
 le sylvaner musqué, un autre nom des cépages blancs sauvignon blanc et bouquettraube
 le muskat-sylvaner, un autre nom du cépage blanc sauvignon blanc ;
 le riesling-sylvaner, un autre nom du cépage blanc hybride müller-thurgau ;

Un vin 
 le sylvaner d'Alsace, un vin d'Alsace fait exclusivement à partir de sylvaner.